Muneville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Muneville-sur-Mer, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Muneville-le-Bingard, departementet Manche i regionen Normandie,